Jan van der Horst (acteur) : Nederlands acteur
 Jan van der Horst (judoka) (1921-2009) : Nederlands judoka en sportcoach
 Jan van der Horst (roeier) (1948) : Nederlands olympisch roeier
 Jan van der Horst (wielrenner) : Nederlands wielrenner